Cleantes, filòsof grec
 Cleantes, metge romà
 Cleantes de Corint, pintor grec